Alabama kan syfta på:

 Alabama – en delstat i södra USA 1819–
 Alabamaterritoriet – ett amerikanskt territorium 1817–1819 förgånget av Mississippiterritoriet 1798–1817
 Alabamafloden – en flod i Alabama
 Alabama, New York – en ort och samhälle i New York
 Alabama (folkslag) – en amerikansk ursprungsbefolkning
 Alabama (språk) – talades av Alabamafolket
 Alabama-affären – en konflikt mellan USA och England på 1800-talet.
 University of Alabama – ett universitet i Tuscaloosa i Alabama
 Alabama Crimson Tide – ett friidrottsprogram vid University of Alabama
  – ett fraktfartyg involverat i piratattacker 2009

Musik
 Alabama (band) – ett amerikanskt countryrockband
 Alabama Song, av Brecht/Weill
 Alabama (låt av Neil Young) – en låt av Neil Young på albumet Harvest
 Alabama (låt av John Coltrane) – en komposition av John Coltrane som finns med på albumet Live at Birdland
 Sweet Home Alabama (sång) – en låt av Lynyrd Skynyrd